Квири́ла (Карганагдон, , ) — река в Южной Осетии и Грузии, левый приток Риони.

Географические сведения 
Берёт начало в Южной Осетии, в ущельях Рачинского хребта. Бо́льшая часть расположена в Грузии. Длина реки — 140 км, площадь водосбора 3630 км². После впадения левого притока — реки Дзирула течёт по равнинной местности, до — по гористой. Впадает в Варцихское водохранилище на высоте 87 м над уровнем моря, южнее города Кутаиси. Питание реки в основном дождевое. В среднем расход воды за год у города Зестафони, находящегося в 42 километрах от устья, 61 м³/с, в устье около 90 м³/с. Река является сплавной.

В бассейне реки находится Чиатурское месторождение марганцевых руд.

Населённые пункты на реке 

По порядку от истока:
 Хугата (Хугатикау) (Ю.Осетия)
 Битета (Битетикау) (Ю.Осетия)
 Цон (Ю.Осетия)
 Додота (Ю.Осетия)
 Хампалгом (Ю.Осетия)
 Тбет (Ю.Осетия)
 Верхний Карзман (Ю.Осетия)
 Нижний Карзман (Ю.Осетия)
 Переви (Грузия)
 Переу (Ю.Осетия)
 Сачхере (Грузия)
 Чиатура (Грузия)
 Зестафони (Грузия)

Примечания

Литература 
 

Притоки Риони
Реки Южной Осетии
Реки Имеретии